TZO – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Trezzo, radioassistenze per la navigazione aerea
 tzo – codice ISO 639-3 della lingua tzotzil